Гарамбуљо има више значења:

 Гарамбуљо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гарамбуљо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гарамбуљо (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гарамбуљо (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику